Miejscowości w Polsce:
 Grabce Józefpolskie
 Grabce Wręckie
 Grabce-Towarzystwo

przystanek kolejowy:
 Grabce (przystanek kolejowy)